T/TCP (, транзакционный TCP) — вариант протокола Интернет TCP, экспериментальное расширение TCP для
эффективный работы транзакционных сервисов (запрос/ответ). Он был разработан Bob Braden (USC Information Sciences Institute) в 1992-1994 годах и описан в RFC 1379 и RFC 1644. Целью его создания было занятие ниши между протоколами UDP и TCP.

Распространения не получил.

Этот протокол быстрее простого TCP и, в отличие от UDP, гарантирует доставку.

Поддерживался в FreeBSD начиная с версии 2.1 (ноябрь 1995) по версию 5.2 включительно (удален в ноябре 2004 года). Активировался вызовом setsockopt с параметром TCP_NOPUSH на серверной стороне. Сообщения по T/TCP отправлялись как клиентом так и сервером с помощью вызова sendto с установленным флагом MSG_EOF.

Также поддержка T/TCP была реализована в виде патчей для SunOS 4.1.3, Linux 2.0.32 и BSD/OS 2.1. В июле 2002 года был реализован патч для Linux Kernel 2.4.2

Легко подвержен атакам .

В мае 2011 года документы RFC 1379 и RFC 1644, определявшие T/TCP, были переведены в статус Исторические (устаревшие, Historic Status  после публикации  RFC 6247.

Механизм TCP Accelerated Open

Аналоги 
В 2005 году один из разработчиков сетевой подсистемы FreeBSD предложил протокол TTCPv2, имевший более высокую безопасность.

В 2011 году было предложено расширение протокола TCP под названием "TCP Fast Open" (TFO), которое использовало сходные идеи но добавило к ним использование симметричной криптографии. По состоянию на октябрь 2012 года является черновиком IETF (IETF Internet draft). Первая реализация TFO для стороны клиента была внедрена в ядро Linux в версии 3.6, для стороны сервера - в версии 3.7.

См. также 
 TCP Cookie Transactions
 
 CUBIC TCP
 BIC TCP
 SCTP

Примечания

Литература 
 RFC 1379: Extending TCP for Transactions—Concepts (R. Braden, ISI, 1992)
 RFC 1644: T/TCP—TCP Extensions for Transactions. Functional Specification (R. Braden, ISI, 1994)
 Richard Stevens, Gary Wright, "TCP/IP Illustrated: TCP for transactions, HTTP, NNTP, and the UNIX domain protocols" (Volume 3 of TCP/IP Illustrated) // Addison-Wesley, 1996 (ISBN 0-201-63495-3), 2000 (ISBN 9814053090).  Part 1 "TCP for Transactions". Chapters 1-12, pages 1–159

Ссылки 
 T/TCP Home Page (TCP for Transactions) // Веб-сайт W. Richard Stevens
  Mark Stacey, John Nelson, Ivan Griffin, T/TCP: TCP for Transactions // Linux Gazette, Issue 47, November 1999
 Michael Mansberg, T/TCP is protocol of choice for transaction apps; (PDF) // EETimes India, Embedded Systems Design, Issue July 2002

Сетевые протоколы
Интернет-протоколы